Vízner ist der Familienname folgender Personen:
 Oldřich Vízner (* 1947), tschechischer Schauspieler
 Pavel Vízner (* 1970), tschechischer Tennisspieler